Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 1990 года впервые проводился в Малайзии с 12 по 22 июля в 3 городах: Куала-Лумпур, Кота-Кинабалу, и Кучинг.

Турнир был 11-м по счёту, и вторым проводимым в Азии. В чемпионате участвовали 16 команд. Победителем стала женская сборная США по баскетболу по результатам финальных игр. Это был её пятый титул чемпиона мира.

Это был последний чемпионат мира, в котором участвовала Женская сборная СССР по баскетболу и единственный, в котором она не попала в призёры первенства.

Арены

Формат 
Третье изменение формата связано с увеличение количества команд участвующих в чемпионатах мира до 16 команд.
 В первом групповом турнире сборные разбили на 4 группы А1, В1, С1 и D1 по 4 команды.
 Сборные занявшие первое и второе места в группах А1, В1, С1 и D1 продолжают борьбу за 1 — 8 место во втором групповом турнире переходят в группы — А2 и В2, а команды занявшие 3 и 4 места группах А1, В1, С1 и D1 продолжают борьбу за 9 — 16 место во втором групповом турнире и переходят в группы С2 и D2 по схеме:
1 — 8 место
 А2 (1 место А1, 2 место В1, 1 место С1 и 2 место D1)
 В2 (2 место А1, 1 место В1, 2 место С1 и 1 место D1)
9 — 16 место
 С2 (3 место А1, 4 место В1, 3 место С1 и 4 место D1)
 D2 (4 место А1, 3 место В1, 4 место С1 и 3 место D1)
 Полуфинал турнира проводится между командами занявшими первое и второе место во втором групповом турнире А2 и В2 и утешительные полуфиналы занявшие в группах А2 и В2 третье и четвёртое места
 Финал проходят победители полуфиналов.

Участники

Квалификация по регионам ФИБА 

Первый турнир с начала проведения чемпионатов мира среди женщин, в котором не было сборных новичков.

Групповой этап

Предварительный раунд

Группа A 1

Группа B 1

Группа С 1

Группа D 1

Четвертьфинальный групповой раунд 

 Групповой турнир за 1-8 место

Группа A2

Группа B2 

Групповой турнир за 9-16 место

Группа C2

Группа D2

Плей-офф

Матчи за 13-16 место

Матчи за 9-12 место

Матчи за 5-8 место

Полуфинал 5 — 8 место

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Финальная четвёрка

Полуфинал

Матч за 3 место

Финал

Чемпион

Составы сборных — призёров чемпионата

Самые результативные игроки

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира 1990 года на сайте ФИБА
 Чемпионат мира 1990 года на сайте История Баскетбола США

1990
1990 год в баскетболе
Июль 1990 года
1990 год в Малайзии
Чемпионаты мира в Малайзии
Баскетбол